University of the Arts kan avse:

University of the Arts London
University of the Arts (Philadelphia)